Дадли "Ред" Гарретт Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему новичку Американской хоккейной лиги, победитель которой выявляется с помощью голосования представителей прессы и игроков лиги. Трофей назван в честь Дадли Гарретта, после его гибели во Второй мировой войне.

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Список обладателей приза на Internet Hockey Database
Сайт Дадли "Ред" Гарретт Мемориал Эворд - принадлежит семье Дадли
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database
Bourque wins Red Garrett Award